Clifford Joseph Purpur, dit Fido, (né le  à Grand Forks dans le Dakota du Nord aux États-Unis — mort le  également à Grand Forks) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui a joué cinq saisons dans la Ligue nationale de hockey, principalement dans les années 1940. Il est le premier joueur de l'histoire à être né dans le Dakota du Nord et à fouler une patinoire de la LNH. Le , il reçoit les honneurs de l'État en se voyant remettre le .

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1933-1934 || Millers de Minneapolis || LCH || || 15 || 10 || 25 || 79 || || || || || 
|-
| 1934-1935 || Millers de Minneapolis || LCH || 14 || 4 || 2 || 6 || 29 || || || || || 
|- 
| 1934-1935 || Eagles de Saint-Louis || LNH || 25 || 1 || 2 || 3 || 8 || || || || || 
|-
| 1935-1936 || Flyers de Saint-Louis || AHA || 47 || 13 || 5 || 18 || 34 || || || || || 
|- 
| 1936-1937 || Flyers de Saint-Louis || AHA || 32 || 7 || 15 || 22 || 29 || || || || || 
|-
| 1937-1938 || Flyers de Saint-Louis || AHA || 48 || 23 || 15 || 38 || 15 || || || || || 
|- 
| 1938-1939 || Flyers de Saint-Louis || AHA || 48 || 35 || 43 || 78 || 34 || || || || || 
|-
| 1939-1940 || Flyers de Saint-Louis || AHA || 46 || 32 || 38 || 70 || 44 || || || || || 
|- 
| 1940-1941 || Flyers de Saint-Louis || AHA || 46 || 25 || 16 || 41 || 32 || || || || || 
|-
| 1941-1942 || Americans de Kansas City || AHA || 33 || 18 || 30 || 48 || 19 || || || || || 
|- 
| 1941-1942 || Black Hawks de Chicago || LNH || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1942-1943 || Black Hawks de Chicago || LNH || 50 || 13 || 16 || 29 || 14 || || || || || 
|- 
| 1943-1944 || Black Hawks de Chicago || LNH || 40 || 9 || 10 || 19 || 13 || 9 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 1944-1945 || Capitals d'Indianapolis || LAH || 26 || 8 || 14 || 22 || 10 || || || || || 
|- 
| 1944-1945 || Black Hawks de Chicago || LNH || 21 || 2 || 7 || 9 || 11 || || || || || 
|-
|1944-1945|| Red Wings de Détroit || LNH || || || || || || 7 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 1945-1946 || Flyers de Saint-Louis || LAH || 56 || 18 || 15 || 33 || 21 || || || || || 
|-
| 1946-1947 || Saints de Saint-Paul || USHL|| 56 || 15 || 23 || 38 || 16 || || || || || 

| 144 || 25 || 35 || 60 || 46 || 16 || 1 || 2 || 3 || 4

Références 

Naissance en septembre 1912
Naissance à Grand Forks
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Millers de Minneapolis
Joueur des Eagles de Saint-Louis
Joueur des Eagles de Philadelphie
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Joueur des Red Wings de Détroit
Décès en février 2001
Membre du Temple de la renommée du hockey américain
Décès à 88 ans